Тамарін Танасугарн (; нар. 24 травня 1977) — колишня тайська професійна тенісистка.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 11 (4–7)

Парний розряд: 16 (8–8)

Досягнення в одиночних змаганнях

Досягнення в парних змаганнях

Примітки

Посилання 

 

Таїландські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Американці тайського походження
Бронзові призери Азійських ігор
Призери Азійських ігор з тенісу
Срібні призери Азійських ігор
Спортсмени з Каліфорнії
Тенісисти на Кубку Гопмана